Hörnigk ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hörnigk (1944–2016), deutscher Literaturwissenschaftler
 Henriette Hörnigk (* 1973), deutsche Dramaturgin und Regisseurin
 Ludwig von Hörnigk (1600–1667), deutscher Arzt, Jurist und Autor
 Philip Wilhelm von Hornick (1640–1714; auch Hörnigk oder Horneck), österreichischer Nationalökonom und Kameralist der Barockzeit

Siehe auch:
 Hörnig
 Hornick